Pas de Malakand, coll de muntanya a Pakistan
 Malakand (fort) fortalesa a la Província de la Frontera del Nord-oest, capital del districte de Malakand
 Agència de Malakand, entitat del Pakistan que va existir dins la Província de la Frontera del Nord-oest fins al 1970
 Districte de Malakand o Malakand Protected Area districte del Pakistan
 Divisió de Malakand, entitat administrativa que va substituir a l'agència de Malakand el 1970 i va durar fins a l'abolició de les divisions el 2000
 Setge de Malakand, enfrontament militar entre britànics i paixtus ocorregut el 1897 al pas de Malakand, Pakistan
 Malakand Levies, cos de reclutes formats com a part dels Swat Levies, en funcions de policia a algunes parts de l'agència de Dir, Swat i Chitral